Костел Різдва Пресвятої Діви Марії — римсько-католицька церква в селі Криниці Тернопільської области України.

Відомості 
 1893—1899 — коштом Йозефи Стажинської, Фонду будівництва каплиць та місцевих парафіян зведено філіальний мурований костел, який освятив 8 вересня 1901 року архієпископ Йосиф Вебер.
 1925 — засновано парафію. У радянський період костел був зачиненим і використовувався, як складське приміщення.
 1989 — спочатку костел передали православні громаді, а з 1990 р. — у власности греко-католицької громади.

Настоятелі 
 о. Мечислав Кременецький.

Джерела 
 Криниця (Коростятин). Колишній костел Різдва Пресвятої Діви Марії  // Костели і каплиці України.

Культові споруди, побудовані 1899
засновані в Україні 1899